Herkunft des Namens Lindauer:

Lindauer ist der Familienname folgender Personen:

 Armin Lindauer (* 1958), deutscher Grafikdesigner, Maler, Autor und Hochschullehrer
 Gottfried Lindauer (1839–1926), neuseeländischer Maler

 Joseph Andreas Lindauer (1784–1850), tschechischer Geistlicher, Bischof von Budweis
 Martin Lindauer (1918–2008), deutscher Zoologe, Bienenforscher und Verhaltensforscher
 Sigmund Lindauer (1862–1935), deutscher Textilunternehmer

Lindauer steht für:
 J. Lindauer-Verlag, deutscher Verlag 

Siehe auch:
 Lindauer Abkommen, Übereinkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Bundesländern
 Lindauer Psychotherapiewochen, wissenschaftliche Tagung